Антонио Кейтфлен Макдайесс (; родился 7 сентября 1974 года в Куитмене, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете Алабамы, был выбран на драфте НБА 1995 года под вторым номером командой «Лос-Анджелес Клипперс» и сразу же обменян в «Денвер Наггетс». Позже выступал за «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс». В составе баскетбольной сборной США стал чемпионом летних Олимпийских игр 2000 года.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года